Hou (plaats), plaats in Denemarken
 Hou (parochie), verschillende parochies in Denemarken
 Houw (Nederland), Friestalige naam voor deze buurtschap in de provincie Friesland